Das Airthings Masters war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 26. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 stattfand. Es war insgesamt das zweite Turnier, aber das erste Major-Turnier der Champions Chess Tour 2021.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in zehn Sprachen kommentiert. Alle Spieltage begannen um 15:00 Uhr MEZ.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar ausgelobt, 60.000 Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer 
Für dieses Turnier haben sich die ersten 8 Spieler der Tourwertung qualifiziert. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, dass die Premiumuser von Chess24.de und Tourpassinhaber Spieler in das Turnier wählen. Während des ersten Turniers konnte unter den in der Vorrunde ausgeschiedenen Spielern gewählt werden. Hier setzte sich David Antón Guijarro durch. Bis zum 14. Dezember 2020 bestand noch die Möglichkeit einen der folgenden Spieler zu wählen:

 Samuel Shankland

 P. Harikrishna

 Alexander Grischtschuk

 Daniil Dubow

Der Gewinner der Wahl war Alexander Grischtschuk, der daher mit am Turnier teilnehmen kann.

Kann der Spieler mit den meisten Stimmen nicht am Turnier teilnehmen, rückt der Spieler mit den zweitmeisten Stimmen nach.

*Durch die Premiumuser von Chess24 in das Turnier gewählte Spieler

**Mittels Wildcard in das Turnier gekommene Spieler.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 26. bis 28. Dezember 2020 statt.

Die ersten acht Spieler waren für das Viertelfinale qualifiziert. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 29. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Da es sich bei diesem Turnier um ein MajorTurnier der Champions Chess Tour 2021 handelt, ist Teymur Rəcəbov der erste Spieler, der sich für die Finals Ende September qualifiziert hat.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Airthings Masters
 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2020
Schachveranstaltung 2021